3DO désigne à la fois une console et la compagnie qui l'a créée :
 3DO Interactive Multiplayer, la console ;
 The 3DO Company, la compagnie qui l'a créée.